Sankt Anton heißen:
 zahlreiche Heilige, siehe Heiliger Antonius

Sankt Anton bzw. St. Anton heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde:
 St. Anton am Arlberg, Gemeinde im Bezirk Landeck, Tirol
 St. Anton im Montafon, Gemeinde im Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Sankt Anton an der Jeßnitz, Gemeinde im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Svätý Anton, Gemeinde in der Slowakei (St. Anton in der Au)

Orte, Gemeindeteile:

 Sankt Anton (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 St. Anton (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

 St. Anton-Pfuß, Fraktion der Gemeinde Kaltern in Südtirol
 St. Anton (Völs am Schlern), Fraktion der Gemeinde Völs am Schlern in Südtirol

sowie:

 zahlreiche Kirchen der Heiligen, siehe Antoniuskirche
 Franziskanerkloster St. Anton im Pinzgau, Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Salzburg
 Wasserkraftwerk St. Anton in Bozen

 St. Anton (Pass) im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 Stanzer Tal, „Ferienregion St. Anton am Arlberg“

Siehe auch
 St. Antönien
 St. Anthony (engl.), Saint Antoine (frz.), San Antonio, Santo Antonio (ital., span., port.)